Skoda ou Škoda peut désigner :

Industrie
 Usines Škoda (), fabricant d'armement de l'empire d'Autriche-Hongrie puis de Tchécoslovaquie jusqu'en 1939.
 Usines Škoda, entreprise industrielle tchèque spécialiste de l'industrie lourde, divisée en 2018 en:
 Škoda Auto, aujourd'hui filiale tchèque de Volkswagen AG.
 Škoda Transportation, firme tchèque construisant avions, bateaux, matériel militaire, trains, trams, trolleybus, autobus, véhicules industriels et agricoles.

Pseudonyme 

 Skoda (1960-), pseudonyme de João Rafael dos Santos, footballeur portugais.

Patronymie

 Emil Škoda (1839-1900), cousin de Joseph et fondateur de la marque Škoda.
 Henri Skoda (1945-), un mathématicien français, spécialisé dans l'analyse de plusieurs variables complexes
 Jiří Škoda (1956-), est un coureur cycliste tchécoslovaque.
 Joseph Škoda (1805-1881), cousin de Emil, médecin viennois d'origine tchèque.
 Milan Škoda (1986-), footballeur tchèque.
 Vladimír Škoda (1942-), sculpteur français d'origine tchèque.

Skoda
Skoda